Sebastian Mila (Koszalin, 10 de julho de 1982) é um futebolista profissional polaco que atua como meia. Atualmente joga pelo Lechia Gdańsk.

Títulos 

  Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski
 Copa da Polônia de Futebol (1): 2004/05

  Fußballklub Austria Wien
 Campeonato Austríaco de Futebol (1): 2005/06
 Copa da Áustria (2): 2004/05, 2005/06

  Śląsk Wrocław
 Campeonato Polonês de Futebol (1): 2011/12
 Supercopa da Polônia (1):  2012
 Copa da Liga Polonesa (1): 2008/09

  Seleção Polonesa de Futebol
 Campeonato Europeu de Futebol Sub-17 (1): 1999
 Campeonato Europeu de Futebol Sub-19 (1):  2001

Ligações externas 

  Sebastian Mila (90minut.pl)
Perfil em Ogol

Futebolistas da Polônia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Futebolistas do Spółka Akcyjna Lechia Gdańsk
Futebolistas do Wisła Płock
Futebolistas do Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski
Futebolistas do FK Austria Wien
Futebolistas do Vålerenga Fotball
Futebolistas do ŁKS Łódź
Futebolistas do Śląsk Wrocław